Ghandi steht für:
 Ghandi (Band), deutsche Heavy-Metal-Band

Ghandi ist der Familienname folgender Personen:
 Leila Ghandi (* 1980), marokkanische Fotografin und TV-Journalistin
 Said Ghandi (* 1948), marokkanischer Fußball-Nationalspieler bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1970

Siehe auch:
 Gandhi